

Personaggi 
 Carmen Arranz – personaggio della serie televisiva spagnola Paso adelante

Persone 
 César Arranz – ex cestista spagnolo
 Félix Arranz – architetto spagnolo
 Lucía Jiménez Arranz – attrice spagnola
 María Dolores Herrera Arranz – attrice spagnola